Spojení písmen A, C a M může označovat:

 AC Milán – italský fotbalový klub
 Association for Computing Machinery – profesní sdružení počítačových odborníků
 ACM automobili – italská automobilka
 ACM, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje – český katolický spolek založený v roce 1891
 ACM (z anglického anti-cult movement) – antikultovní hnutí